El nombre de Iglesia de Santa Mónica es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a alguna santa llamada Mónica.

Advocación 
 Santa Mónica de Hipona

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En Filipinas 
 Iglesia de Santa Mónica, Sarrat, Ilocos Norte.
 Iglesia de Santa Mónica, Minalin, Pampanga.
 Iglesia de Santa Mónica, Panay, Capiz.